Rotor – telefono pubblico della SIP
 Rotor – squadra di calcio russa
 Sindrome di Rotor – malattia rara del metabolismo
 Rotor – videogioco per computer del 1990
 R.O.T.O.R. – film del 1987
 ROTOR – sistema di difesa radar britannico